«Иму́щие и неиму́щие» () — американский телесериал, созданный Тайлером Перри, премьера которого состоялась на канале OWN 28 мая 2013 года. В центре сюжета находится богатое семейство Крайеров, положение в обществе которых находится на грани краха, а также их бедная горничная Ханна Янг, и её злая дочь, у которой есть темный секрет. Пилотный эпизод, несмотря на негативные отзывы от критиков, привлек наибольшую в истории канала аудиторию. 25 июня 2013 года канал продлил сериал на второй сезон из 20 эпизодов. Второй сезон стартовал 7 января 2014 года, привлекая 2,8 млн зрителей, тем самым увеличивая свои показатели на 57 процентов в сравнении с премьерой сериала в мае 2013 года. 27 февраля 2015 года сериал был продлён на четвёртый сезон. 11 февраля 2016 года сериал был продлён на пятый сезон, а 30 января 2017 года было заказано ещё 44 дополнительных эпизода шоу.

Производство 
В октябре 2012 года канал Опры Уинфри заключил эксклюзивную сделку с Тайлером Перри по производству им контента со сценарием для OWN. Это стало первой попыткой канала запустить программы со сценарием, которые нацелены на привлечение женской аудитории. Одновременно канал заказал съемки ситкома «Возлюби ближнего своего», для трансляции параллельно с «Имущие и неимущие».

«Имущие и неимущие» основан на одноименной театральной постановке 2011 года. Кастинг на основные роли начался в начале 2013 года. Джон Шнайдер был приглашен на центральную роль главы семейства Крайеров 29 января. На остальные роли, в основном, были отобраны неизвестные театральные актёры, такие как Кристал Фокс на роль главной героини Ханны, и Рене Лоулесс на роль жены персонажа Шнайдера. В начале апреля было объявлено, что для продвижения сериала Перри будет посвящён выпуск шоу «Следующая глава Опры», а также специальный фильм о съемках сериала.

Актёры и персонажи

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2013 году
Мыльные оперы США
Драматические телесериалы США
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Oprah Winfrey Network
Телесериалы, снятые по мотивам пьес